UNIFE puede referirse a:
 UNIFE, canal de televisión disponible en Argentina, Chile y Perú.
 UNIFE, Unión de las Industrias Ferroviarias Europeas.
 UNIFÉ, universidad privada femenina peruana.